Boezembrug (Halfweg), brug over Zijkanaal F in Halfweg
Boezembrug (Rotterdam), brug over boezem in Rotterdam
 Boezembrug (Spaarndam), een brug over de Boezemvaart in Spaarndam Gem. Haarlem